Der Kanton Rozay-en-Brie ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Wahlkreis im Arrondissement Provins, im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Rozay-en-Brie. Vertreter im Generalrat des Départements war ab 1998 Jean-Jacques Barbaux (UMP).

Im Zuge einer Reform wechselte der Kanton Rozay-en-Brie mit Wirkung vom 1. Januar 2006 vom Arrondissement Melun zum Arrondissement Provins.

Der Kanton Rozay-en-Brie war 307,35 km² groß und hatte im Jahr 1999 24.822 Einwohner.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 22 Gemeinden:

Rozayenbrie
Aufgelöst 2015